John Livingstone "Ian" McMillan (Airdrie, 18 de março de 1931) é um ex-futebolista escocês que atuava como atacante.

Carreira 
Ian McMillan fez parte do elenco da Seleção Escocesa de Futebol, na Copa do Mundo de 1954.

Ligações externas 
Perfil em Fifa.com 

Futebolistas da Escócia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1954
Jogadores da Seleção Escocesa de Futebol